Prędocin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Prędocin, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Prędocin, un village dans la voïvodie d'Opole